Джоанна Кессіді (; уроджена Джоанна Вірджинія Кескі (), народилася 2 серпня 1945 року, Хеддонфілд, Нью Джерсі, США) — американська актриса театру, кіно і телебачення, лауреат премії «Золотий глобус». Вона найбільш відома за своїми ролями у фільмах «Той, хто біжить по лезу», «Під вогнем», «Четвертий протокол», «Хто підставив кролика Роджера», «Дім там, де серце» та ряді інших.

З 2001 по 2005 вона знімалась в серіалі «Клієнт завжди мертвий», а з 2011 вона грає в серіалі «Тіло як доказ». Вона також тричі була номінована на "Еммі ", а також на Сатурн і Премію Гільдії кіноакторів США.

Фільмографія

Примітки

Посилання 

 
 
 

Персоналії за алфавітом
Кіноактори США
Лауреати премії «Золотий глобус»
Уродженці Камдена (Нью-Джерсі)